Chicagoer Schule steht für folgende Wissenschaftsströmungen:

 Chicagoer Schule (Architektur)
 Chicagoer Schule (Ökonomie)
 Chicagoer Schule (Soziologie)